Tierstil bezeichnet in der Archäologie:

 Germanischer Tierstil
 Skythischer Tierstil, auch, korrekter, sibirischer Tierstil